Bachelorette est le féminin du nom commun anglais  (qui signifie « célibataire »).

Ce mot peut aussi faire référence à :
 Bachelorette, chanson de Björk sortie en 1997, extraite de l'album Homogenic ;
 Bachelorette, film américain réalisé par Leslye Headland, sorti en 2012.